Koty bezeichnet

 Koty (Lidzbark) (dt. Kotty), Dorf der Gmina Lidzbark, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Koty (Łomża), Dorf der Gmina Łomża, Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Koty (Tworóg) (dt. Kottenlust), Dorf der Gmina Tworóg, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Koty (Jaworiw), Dorf bei Werbljany im Rajon Jaworiw, Ukraine
 Koty (Radywyliw), Dorf bei Krupez im Rajon Radywyliw, Ukraine